Die samoanische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert den pazifischen Inselstaat Samoa im internationalen Frauenfußball. Sie untersteht dem samoanischen Fußballverband.

Samoa ist Mitglied des Weltfußballverbandes FIFA sowie des Regionalverbandes OFC. Bisher ist es der Mannschaft noch nicht gelungen, sich für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen zu qualifizieren oder die Fußball-Ozeanienmeisterschaft der Frauen zu gewinnen.

Zwar besteht die Frauenfußballnationalmannschaft von Samoa bereits seit 1987, für ozeanische Verhältnisse sehr lang, doch liegen teilweise sehr lange Pausen zwischen den absolvierten Partien, wodurch bisher erst 28 Spiele ausgetragen wurden. So wurde das dritte Spiel dieses Teams 1987 und das darauf folgende vierte erst 1998 ausgetragen. Das 0:21 gegen Neuseeland gehört zu den sieben zweithöchsten Niederlagen.

Weltmeisterschaft

Ozeanienmeisterschaft

Olympische Spiele

Länderspiele

Siehe auch 
 Samoanische Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Website des samoanischen Fußballverbandes (englisch)
 Samoanischer Fussballverband bei der FIFA

Einzelnachweise 

Samoa, Frauen
 
Nationalmannschaft (Samoa)